Summer Days (And Summer Nights!!) — девятый студийный альбом американской рок-группы The Beach Boys. Пластинка вышла в июле 1965 года на Capitol Records и заняла 2-е место в американском хит-параде журнала Billboard. Пластинка включает хит-синглы «Help Me, Rhonda» и «California Girls».

Список композиций 

В 1990 году альбом был переиздан на одном компакт-диске вместе с восьмым альбомом «The Beach Boys Today!» и включал дополнительные песни.

Участники записи 
 Майк Лав — вокал
 Брюс Джонстон — вокал
 Карл Уилсон — соло-гитара, вокал
 Алан Джардин — ритм-гитара, вокал
 Брайан Уилсон — бас-гитара, челеста, вокал
 Деннис Уилсон — барабаны, вокал

Альбомные синглы 
 Help Me, Rhonda / Kiss Me Baby (Capitol 5395; 5 апреля 1965; #1)
 California Girls / Let Him Run Wild (Capitol 5464; 12 июля 1965; #3)

Примечания 

Альбомы The Beach Boys
Альбомы, записанные на Gold Star Studios
Альбомы, спродюсированные Брайаном Уилсоном